Os Jogos da Commonwealth de 1990  foram realizados em Auckland, Nova Zelândia, entre 24 de janeiro e 3 de fevereiro.

O processo de eleição foi realizado na cidade de Los Angeles, durante os Jogos Olímpicos de 1984. Auckland venceu a cidade de Délhi, na Índia, por 20 votos a 11.

Modalidades 
 Atletismo
 Badminton
 Boxe
 Ciclismo
 Ginástica
 Halterofilismo
 Judô
 Lawn Bowls
 Nado sincronizado
 Natação
 Saltos ornamentais
 Tiro

Países participantes

Medalhistas 

 País sede destacado.

Ligações externas 
 

1990
Eventos multiesportivos de 1990
Eventos esportivos sediados na Nova Zelândia
Desporto na Nova Zelândia em 1990